Изабелла Армянская:

 Изабелла I (? — † 1268/69) — принцесса Киликийского армянского царства. Происходила  из рода Хетумидов (Хетумян). Дочь короля Хетума I и Забел
 Изабелла II  (1276/77 — † 1323) — принцесса Киликийской Армении из рода Хетумидов (Хетумян). Дочь короля Левона III и королевы Керан